Le terme  désigne en anglais les montagnes russes.

Roller Coaster ou Rollercoaster est le titre de plusieurs œuvres :
 Rollercoaster, titre original du film Le Toboggan de la mort réalisé par James Goldstone et sorti en 1977 ;
 Roller Coaster, chanson interprétée par la chanteuse américaine Toni Braxton et le chanteur américain Babyface sortie en 2014 ;
 Roller Coaster, chanson de la chanteuse sud-coréenne Chungha sortie en 2018.

Voir aussi 
 RollerCoaster Tycoon, une série de jeux vidéo.

Homonymie de titre